Здравко Манолов може да се отнася за:

 Здравко Манолов (1920 – 2010) – български художник;
 Здравко Манолов (1925 – 1983) – български композитор.